EHW steht für:
 East Highland Way, Wanderweg in Schottland
 Ernährungs- und Haushaltswissenschaften, siehe Ökotrophologie

Abkürzung